

Geografia 
 Soletta (Solothurn) – comune della Svizzera
 Canton Soletta – cantone della Svizzera
 Distretto di Soletta – distretto del Canton Soletta, in Svizzera

Altro 
 Soletta – parte della calzatura
 Soletta – struttura edile
 Orihime Soletta – personaggio della serie di anime e videogiochi Sakura Wars
 F.C. Soletta (Fussballclub Solothurn) – società calcistica svizzera